Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Hansol Korea Open 2009 des Damentennis in Seoul. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in Seoul